Copa Centro Automovilístico Uruguayo 1929 - mecz towarzyski o puchar Centro Automovilístico Uruguayo 1929 odbył się w 1929 roku, ku czci ofiar trzęsienia ziemi w Argentynie. W spotkaniu uczestniczyły zespoły: Argentyny i Urugwaju. W tym samym dniu odbył się mecz o puchar Camara de Diputados Argentina, tyle, że w Argentynie.

Mecze 

Trofeum przekazano gościom za ich wizytę w Urugwaju.

Linki zewnętrzne 
 Wzmianka o meczu na stronie Asociación del Fútbol Argentino
 The Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation

1929 w Ameryce Południowej
1929 w piłce nożnej
Międzynarodowe rozgrywki narodowych reprezentacji w piłce nożnej
Rozgrywki piłkarskie w Urugwaju